Il brigante – romanzo di Giuseppe Berto (pubblicato nel 1951)
Il brigante (Der Räuber) – romanzo di Robert Walser (scritto nel 1925, pubblicato nel 1978)
Il brigante (O cangaceiro) – film diretto da Lima Barreto (1953)
Il brigante – film diretto da Renato Castellani (1961)
Il brigante – romanzo di Marco Vichi (2015)